Siergiej Andriejew (ur. 1956) –  rosyjski piłkarz i trener pochodzenia ukraińskiego, reprezentant ZSRR
 Siergiej Andriejew (ur. 1958) – rosyjski dyplomata, ambasador Rosji w Polsce
 Sergey Andreev (ros. Siergiej Andriejew, ur. 1970) – uzbecki piłkarz, grający na pozycji napastnika, reprezentant Uzbekistanu
 Siergiej Andriejew (ur. 1980) – rosyjski piłkarz